Aveno ima više značenja:
 Aveno, Genoa
 Aveno, Lecco